Christian Bozon (né le  à Megève en France) est un joueur français de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant entre 1983 et 1999.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981 || France u18 || EJC 18 B || 5 || 6 || 4 || 10 || 2 || || || || || 
|- 
| 1988-1989 || Mont-Blanc || Nationale 1A || 29 || 3 || 6 || 9 || 16 || || || || || 
|- 
| 1989-1990 || Villard-de-Lans || Nationale 1A || 36 || 16 || 24 || 40 || 50 || || || || || 
|- 
| 1990-1991 || Grenoble || Ligue Nationale || 28 || 2 || 5 || 7 || 14 || 10 || 4 || 0 || 4 || 10
|- 
| 1991-1992 || Bordeaux || Nationale 1 || 14 || 7 || 12 || 19 || 10 || || || || || 
|- 
| 1992-1993 || Villard-de-Lans || Nationale 1 || 24 || 15 || 15 || 30 || 18 || || || || || 
|- 
| 1993-1994 || Villard-de-Lans || Nationale 1 || 19 || 14 || 15 || 29 || 26 || 6 || 5 || 4 || 9 || 4
|- 
| 1994-1995 || Villard-de-Lans || Division 1 || 26 || 16 || 14 || 30 || 53 || || || || || 
|- 
| 1995-1996 || Épinal || Division 1 || 26 || 17 || 38 || 55 || 30 || || || || || 
|- 
| 1996-1997 || Épinal|| Nationale 1A || 22 || 6 || 15 || 21 || 22 || 6 || 4 || 4 || 8 || 4
|- 
| 1997-1998 || Épinal || Nationale 1 || 22 || 4 || 9 || 13 || 32 || || || || || 
|- 
| 1998-1999 || Épinal || Nationale 1 || - || 5 || 8 || 13 || - || || || || ||

Références 

Naissance en juillet 1963
Naissance à Megève
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Sporting Hockey Club de Saint-Gervais
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Grenoble métropole hockey 38

Joueur de l'Épinal Hockey Club
Entraîneur français de hockey sur glace
Entraîneur de l'Épinal Hockey Club